Thorsten Arwidsson kan syfta på:

* Thorsten Arwidsson (1827–1897), svensk kartograf
 Thorsten Arwidsson (1904–1948), svensk botaniker